4 miejscowości w Polsce: 
 Cisie – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Książ Wielki 
 Cisie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Halinów 
 Cisie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Dąbrówka 
 Cisie – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Blachownia 
Oraz osada:
 Cisie – osada leśna w Polsce.
dawne wsie w Polsce: 
 Cisie – dawna wieś, obecnie w graniacach Cegłowa w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Cegłów 

Zobacz też: Cisie-Zagrudzie